Голо́вкина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Головкина, Анна Гавриловна (Бестужева-Рюмина; ?—1751) — статс-дама Екатерины I.

Е

И, Н, О 
 Головкина, Ирина Владимировна (1904—1989) — русская писательница.
 Головкина, Наталья Юрьевна (Салтыкова-Головкина; 1787—1860) — последняя представительница графского рода Головкиных.
 Головкина, Ольга Геннадьевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.

С 
  См. также